Serie A 2014-15 (kendt som Serie A TIM af sponsorårsager) var den 113. sæson af den bedste italienske fodboldrække, den 83. som liga, og den 5. siden den blev organiseret under en komite der er separat fra Serie B. Turneringen startede 30. august 2014.

I alt 20 hold deltog i ligaen; 17 fra 2013-14-sæsonen og tre oprykkere fra Serie B 2013-14. Juventus var forsvarende mestre. Den 2. maj 2015 genvandt Juventus Scudettoen for fjerde gang i træk.

Stilling

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Fodboldsæson 2014-15
2014-15